Puchar Hopmana 2013, właśc. Hyundai Hopman Cup 2013 – 25. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa drużyn mieszanych, rozgrywanego od 29 grudnia 2012 do 5 stycznia 2013 w Perth na nawierzchni twardej.

W dwudziestej piątej edycji imprezy udział wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału. Najwyżej rozstawionym zespołem była drużyna Serbii.

W zawodach zwyciężyła drużyna Hiszpanii, która w finale pokonała Serbów wynikiem 2-1.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2013
2012 w tenisie ziemnym
2013 w tenisie ziemnym
2012 w Australii
2013 w Australii